Weeks House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Weeks House (Greenland, New Hampshire), NRHP-ID 75000131
 Weeks House (Wichita Falls, Texas), NRHP-ID 80004158